Ragösen bezeichnet Ortsnamen in Deutschland

 Ragösen (Bad Belzig), Ortsteil der Stadt Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Ragösen (Coswig), Ortsteil der Stadt Coswig (Anhalt) im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt
 Ragösen (Beilrode), Wüstung bei Beilrode, Freistaat Sachsen